

Geografia
Germania
 Herzsprung – frazione della città di Angermünde nel circondario dell'Uckermark (Brandeburgo)
 Herzsprung – frazione del comune di Heiligengrabe nel circondario rurale dell'Ostprignitz-Ruppin (Brandeburgo)

Persone
Bernd Herzsprung – attore tedesco
Hannah Herzsprung – attrice tedesca, figlia di Bernd